Il singolare dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 1992 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Omar Camporese era il detentore del titolo, ma ha perso nel 1º turno contro Jan Apell.

Boris Becker ha battuto in finale 7–6 (11–9), 4–6, 6–2 Aleksandr Volkov.

Teste di serie

  Stefan Edberg (secondo turno)
  Boris Becker (campione)
  Ivan Lendl (secondo turno)
  Omar Camporese (primo turno)

  Goran Prpić (quarti)
  John McEnroe (semifinali)
  Aleksandr Volkov (finale)
  Jonas Svensson (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 1992
ATP Tour 1992